Ceder kan syfta på:

 Ceder – växtsläktet Cedrus i familjen tallväxter med fyra arter, se cedersläktet
 Cederträ – virke från cedersläktet eller handelsnamn för virke från cypress, mahogny och jättetuja
 Sibiriskt cederträd – trivialnamn på den sibiriska underarten av Cembratall (Pinus cembra sibirica)
 Rödceder – synonym för blyerts-en (Juniperus virginiana)
 Spansk ceder eller kubaceder – se, Cedrela odorata
 Japansk ceder – se Cryptomeria japonica
 Kinesisk ceder – se Juniperus chinensis

Personer
 Camilla Ceder (1976–) – svensk socialarbetare och författare
 Ken Ceder (1960–) – svensk internetentreprenör

Källor